Gänsefuß bezeichnet
 Gänsefüße (Chenopodium), eine Gattung aus der Familie der Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae).
 eine anatomische Struktur, siehe Pes anserinus
 Gänsefuß (Zeitschrift), Verbandszeitschrift des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) Thüringen
 eine Struktur im Seilnetz eines Gasballons

Siehe auch:
 Gänsefüßchen